Peter Hannan ist der Name folgender Personen:

* Peter Hannan (Kameramann) (* 1941), britischer Kameramann
 Peter Hannan (Komponist) (* 1953), kanadischer Komponist 
 Peter Hannan (Drehbuchautor) (* 1954), US-amerikanischer Drehbuchautor, Produzent und Schauspieler